Nuer peut désigner :
 les Nuer, un peuple du Soudan du Sud et de l'Éthiopie ;
 le nuer, une langue nuer-dinka ;
 Nuer une zone d'Éthiopie.